Romániai települések
 Dumești (Fehér megye)
 Dumești (Iași megye)
 Dumesd, Hunyad megye
 Dumești (Vaslui megye)